Walasek – polskie nazwisko

osoby o nazwisku Walasek:
 Artur Walasek (ur. 1971) – polski samorządowiec,
 Bartosz Walasek (ur. 1976) – polski piłkarz ręczny,
 Bożena Walasek (ur. 1961) – polska piłkarka ręczna,
 Franciszek Walasek (ur. 1881) – polski duchowny rzymskokatolicki, 
 Grzegorz Walasek (ur. 1976) – żużlowiec polski,
 Jan Walasek (1928–2017) – polski multiinstrumentalista
 Lech Walasek – polski lekarz, nefrolog,
 Stefania Walasek (ur. 1947) – polska pedagog, 
 Tadeusz Walasek (1936–2011) – polski bokser,
 Zofia Walasek (ur. 1933) – polska lekkoatletka,

Zobacz też